Radio666 est une radio associative d'Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados.

Histoire 
La radio « Radio pour tous » fut fondée le  par Claude Buot dans le mouvement des radios libres nouvellement autorisées par l'État. Le nom de cette radio de quartier qui a ses studios dans un placard de la MJC d'Hérouville tient son nom du dérivé de la « maison pour tous » à laquelle elle est administrativement rattachée. Face à la prolifération des radios libres après leur légalisation en 1981, le gouvernement décide de regrouper deux stations par fréquences. Mais Radio pour tous échappe à ce regroupement grâce à l'intervention de Louis Mexandeau, alors ministre des PTT. 

La radio fonctionne grâce aux objecteurs de conscience et aux bénévoles. Elle est la voix de la MJC en faisant notamment la promotion des concerts organisés par cette dernière et en diffusant des informations locales.

Elle devient « 99FM L'onde rock » fin 1985, à la suite de la disparition de « Radio UHT » qui occupait jusqu'ici le créneau rock sur l'agglomération. La radio occupe désormais un garage au sous sol de la MJC et voit arriver de nombreux bénévoles de tous bords (étudiants, ) souvent issus d'éphémères radios libres dont le mouvement commence à s'essouffler. Quelques salariés à contrats précaires (TUC) assurent l'animation en journée.

En 1992, le CSA réorganise une nouvelle fois la bande FM obligeant 99FM à émettre sur la fréquence 99,1 Mhz, rendant obsolète le nom de la radio. Elle devient « 666 », référence directe au Nombre de la bête, le rock étant autrefois considéré comme la musique du Diable. Ses locaux se sont agrandis à tout le sous-sol de la MJC dont elle devient indépendante, Claude Buot ayant fondé sa propre association, portant le même nom que la radio, la rendant ainsi autonome. Les animateurs de la radio autrefois adhérents de la MJC deviennent alors adhérents de l'association nouvellement créée.

La radio organise des concerts dans l'agglomération caennaise et soutient allègrement les artistes alternatifs locaux. L'animation en journée est toujours assurée par des salariés (CES, objecteurs de conscience) et les soirées sont occupées par les émissions thématiques des bénévoles.
Courant 1990, la tendance musicale évolue. Toujours orientée rock, la radio ouvre ses portes au rap et à la techno.

Fin 1990, un site internet est créé et la radio passe doucement à l'ère du numérique. Les platines sont remplacées par des disques durs, les tables de montage par des ordinateurs, les ciseaux et le scotch par une souris... La radio commence à émettre sur Internet en 1999.
Lors de la célébration de ses 20 ans en 2002, il ne reste plus que trois radios associatives à Caen. L'ensemble de la bande FM est occupée par les grands réseaux commerciaux ou les radios publiques.

La radio est membre de la Ferarock, fédération des radios associatives Rock.
La station est en écoute sur la fréquence 99.1 FM dans toute l'agglomération caennaise et sur son site Web.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Radio en France
 Ferarock
 Hérouville-Saint-Clair

Liens externes 
 Site officiel de Radio666

Bibliographie 
 

Radio dans le Calvados
Radio à Caen
Station de radio fondée en 1982
Hérouville-Saint-Clair